Le nom France 2 ou France II peut désigner :

 Une station de radio française de la RTF créée le , puis de l'ORTF devenue un programme de France Inter, sous le nom « Inter Variété », le . 
 France 2, une chaîne de télévision française.
 France II, un projet de paquebot.
 France II, un voilier.